Die Abkürzung HLT steht für:

 Halbleitertechnik, ein technischer Fachbereich, der sich mit Entwurf und Fertigung von Produkten auf Basis von Halbleitermaterialien beschäftigt
 halt, siehe HLT (Maschinenbefehl)
 Heilige der Letzten Tage, siehe Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 Hessischer Landkreistag, politischer Verband in Hessen
 Höhere Lehranstalt für Tourismus, Schulform in Österreich
 Human Language Technology, siehe Sprachtechnologie

HLT